L'Open de Greenwich 2001 est l'édition 2001 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 25 au 28 janvier 2001 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 15.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées.

Sarah Fitz-Gerald remporte son  titre WSA face à Linda Charman.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2001
Squash en 2001